Puşcaşu:
 Vasile Puşcaşu (ur. 1956, Oneşti)
 Mircea Minucă Puşcaşu (ur. 1962, Sărata-Basarab, Hăneşti)
 Iulia Curea, née Puşcaşu (ur. 1982, Bacău)